Бори́с Комаро́в:
 Комаров, Борис Георгиевич (1925—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Комаров, Борис Дмитриевич (род. 1928) — российский врач, академик РАН.